Corps noir peut désigner :
 corps noir en physique ;
 corps noir (appareil) ;
 corps noir, premier nom du régiment Azov.